Policarpo Quaresma pode se referir a:

Triste Fim de Policarpo Quaresma, romance de Lima Barreto (1911).
 Policarpo Quaresma (personagem), do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma.
Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, filme de Paulo Thiago baseado no livro.

Desambiguação